Vixen — американская глэм-метал-группа, основанная в 1980 году в городе Миннесоте. Группа несколько раз  прекращала существование ( 1991, 1998). С 1988 по 2006 год группа выпустила 4 студийных альбома.

4 песни группы попадали в хит-парад «Billboard Hot 100»: «Edge of a Broken Heart» (26 место в 1988 году), «Cryin'» (22 место в 1989 году), «How Much Love» (44 место в 1990 году) и «Love Is a Killer» (71 место в 1990 году). Vixen часто описываются как «женская версия Bon Jovi».

История

Ранние годы 
Vixen была основана в Сент-Поле, в штате Миннесота в 1980 году гитаристкой . Ранее в старших классах она основала группу Lemon Pepper, позже взявшую себе название Genesis. В 1974 году Genesis распались. Спустя шесть лет она основала новую полностью женскую рок-группу «Vixen». 

Алекс Хендерсон из AllMusic утверждает, что группа начала свою деятельность в 1981 году в Лос-Анджелесе. В 1984 году один из ранних составов, состоящий из Кунемунд, вокалистки  и басистки  (позже вышла замуж за гитариста Стива Вая) появился в фильме , вместе с группой Diaper Rash. В 1985 году коллектив перебрался в Лос-Анджелес, где стал приобретать известность.

Коммерческий успех 

Состав не претерпевал особых изменений вплоть до того как сложился «классический состав», состоящий из  (род. под именем Джанет Патрисия Гарднер 17 марта 1962 в Джуно, Аляска, США) — ведущий вокал, ритм-гитара,  (род. Дженис Линн «Иэн» Кунемунд, 18 ноября 1953 — 10 октября 2013) — соло-гитара, бэк-вокал,  (ныне Росс; род. Шэрон Джун Хоув 21 марта 1963 в Гленко, Миннесота) — бас-гитара, бэк-вокал и  (род. Рокси Дора Петруччи 17 марта 1960 в Рочестере, Мичиган) — ударные, бэк-вокал. Этот состав Vixen дал интервью 1987 года для документального фильма Пенелопы Сфирис .

В 1988 году группа подписала контракт с лейблом  и начала записывать свой дебютный альбом , релиз которого состоялся в сентябре того же года. Автор-исполнитель Ричард Маркс в соавторстве с  написал для группы песню, ставшую хитом «Edge of a Broken Heart», а также выступил продюсером записи. По слухам EMI попросила его это сделать для того, чтобы девушкам в группе был присущ успех. С тех пор, как Ричард Маркс стал чаще исполнять песни, а не писать их, он уже не имел ничего общего с последующим диском.. Последующие годы Vixen провели мировое турне, выступая на разогреве таких групп как, Ozzy Osbourne, Scorpions и Bon Jovi, а также выступая хедлайнерами своих собственных концертов. В конце 1989-начале 1990 года группа вернулась в студию, чтобы записать следующий альбом, , выпуск которого состоялся в июле 1990 года, после чего снова отправились в тур-поддержку своего альбома выступая как хедлайнерами своих собственных шоу, так и появляясь на одной сцене с KISS и Deep Purple. В середине 1991 года группа распалась по причине музыкальных разногласий.

Первый реюнион 

В 1997 году барабанщица Росси Петруччи реанимировала Vixen вместе с Джанет Гарднер и взяла в состав  (род. 19 января 1965) и Рану Росс (бас-гитара). Этот состав гастролировал по Соединённым Штатам на протяжении всего 1997 года, а в 1998 году Гарднер, Стил и Петруччи записали альбом . После выпуска нового альбома сестра Петруччи Максин играла на басу во время тура группы 1998 года, но на них подала в суд Кунемунд за нарушения авторских прав, касаемых использования названия группы.

В 1999 году Шэр Педерсен вступила в группу своего мужа , которые на тот момент возродились после долгого перерыва. Она появилась в качестве гостя на их альбоме 2000 года, Happy Ever After, сыграв на басу, на клавишных и исполнив бэк-вокальные партии. Шэр и её муж Бэм также имеют собственную общую группу Bubble, которая очень популярна в Лос-Анджелесе.

Второй реюнион 
В 2001 году Vixen была реформирована Кунемунд вместе с Джанет Гарднер, Рокси Петруччи и новой басисткой Пэт Холлоуэй. Этот состав гастролировал по США в рамках Voices of Metal tour. Однако возникшие разногласия привели к тому, что в составе группы осталась одна Кунемунд. Она быстро набрала в состав (ведущий вокал), Линн Луис Лоури (бас) и Кэтрин «Кэт» Крафт (ударные), чтобы закончить тур. В 2006 году они выпустили два релиза: концертный альбом, — запись, сделанную на шоу в Швеции под названием Extended Versions и студийный альбом Live & Learn.

Последующие годы 
В 2004 году «классический состав» появился на телешоу VH1 . Телешоу было записано в августе 2004 года и транслировалось по США в ноябре того же года. После трансляции шоу VH1, EMI переиздал два первых альбома Vixen: Vixen и Rev It Up.

Vixen также выиграли шестую премию Independent Music Awards Vox Pop в номинации «Лучшая хард-рок/метал песня» за композицию «I Try».

В 2011 году в интервью Санз-Энджеро сказала, что в разработке находится второй альбом с составом образца 2001 года и что уже имеется песня «I Understand» наряду с другими новыми записями и отрывками из сессий к Live & Learn.

В конце 2012 года Джен Кунемунд планировала воссоединить классический состав Vixen вместе с Джанет Гарднер, Шэр Педерсен и Рокси Петруччи, которые в то время были заняты своей группой JSRG вместе с гитаристкой Джиной Стайл. Тем не менее в январе 2013 года, за несколько дней до объявления официального заявления о реюнионе, у Кунемунд диагностировали рак. Это обстоятельство заставило отложить заявление о реюнионе на неопределённый срок; до тех пор, пока Кунемунд полностью восстановится от рака. Планы на воссоединение окончательно сорвались 10 октября 2013 года, когда после девяти месяцев борьбы с болезнью Джен Кунемунд скончалась в возрасте 51 года.

В декабре 2013 года трое оставшихся в живых участницы решили продолжить существование группы под названием Vixen в память о Джен Кунемунд.

В 2014 году они дали ряд концертов в США, Испании и в Канаде. В октябре 2014 года барабанщица Рокси Петруччи заявила о том, что Vixen работают над новым альбомом, одну из песен которого планировалось посвятить Кунемунд.

В марте 2017 года Vixen расстались с ведущей гитаристкой Джиной Стайл. Ей на замену пришла  (урожд. Бриттани Денаро). Ранее Лайтнинг играла в женской группе Jaded, которая ныне не существует. В июньском интервью 2018 года Петруччи сказала, что новый альбом выйдет в 2019 году.

16 января 2019 года Гарднер на своей странице в Facebook сообщила, что ушла из группы. Позднее на своей странице в Facebook группа опубликовала заявление, что она планируют продолжить деятельность без Гарднер и подтвердили, что новый альбом готовится к выпуску в 2019 году. 22 января 2019 года группа объявила о том, что новой вокалисткой стала Лоррейн Льюис из , ровесницы Vixen в период расцвета глэм-метала и тоже женской группы с момента ее возрождения в 2013 году до её роспуска позже в 2019 году, начиная с выступления 9 февраля в Клируотере, Флорида. Позже, в мае Льюис, однако, объявила о том, что альбом выйдет ориентировочно в 2020 году. Однако его альбома был отложен, а записи продолжались до 2021 года из-за пандемии COVID-19. Если это произойдёт, то он будет первым альбомом с новым студийным материалом за десять с лишним лет. Также он будет первым альбомом с участием Лайтнинг в качестве гитаристки и Льюис в качестве вокалистки, соответственно.

8 февраля 2022 года басистка Шэр Росс объявила, что берёт перерыв от группы, и объявила  своей заменой Джулию Лаге, которая является женой гитариста Ричи Коцена. Лаге, бразильянка, первая неамериканская участница Vixen.

Состав

Текущий состав 
 Рокси Петруччи — ударные (1986—1992, 1997—1998, 2001, 2004, 2012—2013, 2013—наши дни)
 Бритт Лайтнинг — гитара, бэк-вокал (2017—наши дни)
 Лоррейн Льюис — ведущий вокал (2019—наши дни; концертный участник 2018)
 Джулиа Лаге — бас-гитара, бэк-вокал (2022—наши дни)

Концертные участники 
 Крис Файз — клавишные, бэк-вокал (2005—2017); ритм-гитара (2005—2012), клавишные (2006)
 Тайсон Лесли — клавишные, бэк и ведущий вокал (2017—наши дни)
 Эйс Вон Джонсон — ритм-гитара (2018)

Бывшие участники 

 Джен Кунемунд — соло-гитара, бэк-вокал (1980—1992, 2001—2013; умерла в 2013)  

 Лори Хедлунд — ударные, бэк-вокал (1980—1983, 1984—1986)
 Гейл Эркисон-Дематофф — бас-гитара, бэк-вокал (1980—1983)
 Синди Боттчер — клавишные (1980—1983; умерла в 2014)
 Ноэлль Буччи — вокал (1980—1983)
 Джанет Гарднер — вокал, ритм-гитара, тамбурин (1983—1992, 1997—1998, 2001, 2004, 2012—2013, 2013—2019)
 Лиза Карбе — бас-гитара, бэк-вокал (1983—1984)

 Тамара Иванова — ритм-гитара, бэк-вокал (1984—1986)
 Пиа Мэйокко — бас-гитара, бэк-вокал (1984—1986)
 Рана Росс — бас-гитара, бэк-вокал (1997—1998; умерла в 2003)
 Джина Стайл — соло-гитара, бэк-вокал (1997—1998, 2013—2017)
 Максин Петруччи — бас-гитара, бэк-вокал (1998)
 Пэт Холлуэй — бас-гитара, бэк-вокал (2001)
 Дженна Санз-Эджеро — вокал (2001—2004, 2004—2012)
 Линн Луис Лоури — бас-гитара, бэк-вокал (2001—2004, 2004—2012)
 Кэтрин «Кэт» Крафт — ударные, бэк-вокал (2001—2004, 2004—2012)
 Шэр Росс — бас-гитара, бэк-вокал (1987—1992, 2004, 2012—2022; на перерыве)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 Vixen (1988)
 Rev It Up (1990)
 Tangerine (1998)
 Live & Learn (2006)

Синглы

Сборники 
 Full Throttle (1999)
 Extended Versions (2006)

Концертные альбомы 
Extended Versions (2006)
Live in Sweden (2013)
Live Fire (2018)

Саундтреки 
  (1984) с песнями «Runnin'», «Give It a Chance», «Mr. Cool», «Be with Me», «Maria» и «Computer Madness»
 Беверли-Хиллз, 90210: «Slumber Party» (1991) с песней «Streets in Paradise»
 Бивис и Баттхед: «Wall of Youth» (1994) с песней «Edge of a Broken Heart»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Глэм-метал-группы США
Рок-группы с женским вокалом‎
Хард-рок-группы из Калифорнии
Квартеты
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Миннесоты
Исполнители EMI Records